Písky mají více významů:

 Písky (Křivoklát) – část městyse Křivoklát v okrese Rakovník
 Písky (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Brno-venkov
 písek (materiál)
 dehtové písky – směs jílu, písku, vody a živic
 váté písky – sedimentární hornina
 Váté písky u Bzence – národní přírodní památka na Jižní Moravě
 Zlaté Písky – přímořské letovisko a část města Varna v Bulharsku
 Tekuté písky – album Karla Kryla
 Písky kosmíru – 14. díl 30. řady amerického animovaného seriálu Simpsonovi

Související články 
 Písek – více významů (rozcestník)
 Na Pískách – více významů (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno